A602 bzw. A 602 steht für folgende Straßen:
 Autobahn 602 (Belgien)
 Bundesautobahn 602 in Deutschland
 A602 road im Vereinigten Königreich

Abkürzung